The Mysterious Stranger correspond à plusieurs œuvres :
 Littérature :
  :roman inacheve de  Mark Twain.
  : autobiographie de David Blaine
 The Mysterious Stranger : Mémoires de , 1817.
Cinéma et télévision :
 The Mysterious Stranger : téléfilm de Peter H. Hunt de 1982. 
 The Mysterious Stranger : film de 1925 de Roy Del Ruth 
 The Mysterious Stranger : film de 1925 de Jack Nelson 
 The Mysterious Stranger :  court métrage  de 1920 avec Oliver Hardy réalisé par Jess Robbins 
  : court métrage de 1913 avec  E.H. Calvert et Bryant Washburn. 
 The Mysterious Stranger : court métrage de 1911.
 The Mysterious Stranger (1959) : épisode 12 de la saison 2 de Sugarfoot 
 The Mysterious Stranger (1976) : épisode 9 de la saison 1 de L'Île perdue The Mysterious Stranger : épisode 5 de la saison 2 de la série Jeeves and Wooster'' (1991).